Molekulska formula -{C25H31F3O5S}- se može odnositi na:

 Flutikazon furoat
 Flutikazon propionat

en:C25H31F3O5S